vena intercostalis – żyła u kręgowców
 vena intercostalis – żyłka w skrzydle owadów